Franz Riepl ist der Name folgender Personen:

* Franz Riepl (Politiker, 1884) (1884–1972), österreichischer Priester und Politiker (CS)
 Franz Riepl (Architekt) (* 1932), österreichischer Architekt
 Franz Riepl (Politiker, 1949) (* 1949), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Franz Xaver Riepl (1790–1857), österreichischer Geologe, Eisenbahn- und Hüttenfachmann